A sífutás az 1924-es kezdetek óta szerepel a téli olimpiai játékok programján. A nők számára először 1952-ben rendeztek versenyeket.

Versenyszámok

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2010-es olimpiával bezárólag 79 különböző lobogó alatt indult sífutó a játékok során. Közülük mindössze hat nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország tizenkét alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Németh Ferenc 1924-ben 50 km-en elért 20., Balázs Éva 1964-ben 10 km-en elért 19., illetve az 1964-es Balázs Éva, Tarnai Mária, Hemrik Katalin összeállítású 3x5 km-es női váltó 8. helye jelenti.

Források 
 

Sportágak a téli olimpiai játékokon